Алекса́ндр Никола́евич Лобко́в (17 декабря 1989, Москва, СССР) — российский футболист, защитник.

Биография 
Начал заниматься футболом в 7 лет в ДЮСШ МИФИ (тренер — А. В. Говязин). С 1999 года по 2002 год — СДЮШОР «Торпедо-ЗИЛ» (тренер — Е. Б. Храбростин). Окончил школу № 832. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Москва), тренер — Юрий Ментюков.

4 марта 2007 года дебютировал в основном составе «Динамо» в матче Кубка России против клуба «Томь», выйдя на замену вместо Александра Точилина. 17 июня 2007 года дебютировал в основном составе «Динамо» в матче Высшего дивизиона.

Александру Лобкову принадлежит своеобразное клубное достижение. В течение всего одного года он прошёл все клубные команды «Динамо» — от команды СДЮШОР 1989 г.р. через юношескую команду ЛФК «Динамо» (КФК, зона «Москва», Дивизион «А») и дублирующий состав в основной состав.

С 2007 года играл за юношескую сборную России (тренер — Игорь Владимирович Колыванов).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fc-dynamo.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»